Chircop (variante : Kirkop) est un patronyme maltais notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
  (1965–2008), docteur et homme politique maltais ; 
 Lynn Chircop (née en 1980), chanteuse maltaise ; 
  (né en 1923), ténor et acteur maltais ; 
  (né en 1994), joueur de football maltais ; 
  (1951–2007), linguiste maltais.

Notes et références 

Patronyme maltais